Trockenoffsetdruck bezeichnet

 ein indirektes Flachdruckverfahren ohne Feuchtmitteleinsatz,  siehe Wasserloser Offsetdruck

 ein indirektes Hochdruckverfahren, siehe Letterset